Another Day puede referirse a:

Álbumes
Another Day (álbum de Lene Marlin).
Another Day (álbum de Racoon).
Another Day (álbum de Solas).
Another Day (álbum de The Hurt Process).
Canciones
Another Day (canción de Paul McCartney).
Another Day (canción de Dream Theater).
Another Day (canción de Lodestar).
Another Day (canción de Bryan Adams).
(I Can't Make It) Another Day, canción de Michael Jackson.
Another Day (canción de U2).
Another Day (canción de Air).
Another Day (canción de Within Temptation).
Another Day (canción de This Mortal Coil).